AIJ steht für:
 Interjet, eine mexikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Interjurassische Versammlung, ein politisches Gremium der Schweiz

aij steht für:
 Lishanid Noshan (ISO-639-3-Code), eine der aramäischen Sprachen

AIJ